Atajew oder Ataýew ist der Familienname folgender Personen:
 Abbos Atajew (* 1986), usbekischer Boxer
 Galina Atajewa (* 1971), turkmenische Judoka
 Nariman Atajew (* 1971), usbekischer Boxer
 Öwezgeldi Ataýew (* 1951), turkmenischer Politiker